Jardim tropical — jardim que reúne plantas tropicais
 Jardim Botânico Tropical — Lisboa

Bairros do Brasil
 Jardim Tropical (Nova Iguaçu)
 Jardim Tropical (Resende)

Desambiguações de topônimos